

Sommeil 

 Réveil : cessation du sommeil.

Appareil 

 Réveil (ou « réveille-matin ») : appareil aidant à l'activité précédente.

Titre d'œuvre 

 Réveil : nouvelle de Guy de Maupassant.

Patronyme 
Réveil peut aussi être un patronyme :
 Édouard Réveil (1799-1886), maire de Lyon et homme politique français.
 Étienne Achille Réveil (1800-1876), graveur français.
 Pierre-Oscar Réveil (1821-1865), docteur en pharmacie français.

Voir aussi

Christianisme 
Le « réveil » désigne une résurgence de la pratique religieuse collective. L'appelation est courante dans le christianisme :  
 Réveil chrétien : période de renouveau visant à réveiller une foi assoupie, installée et routinière.
 Grand réveil «  » : vague de réveils religieux qui ont secoué les églises américaines au milieu du .
 Réveil protestant francophone, parfois désigné par la simple expression "Le Réveil" : mouvement de réveil religieux qui a bouleversé le protestantisme suisse et français dans la 1 moitié du .
 Églises du Réveil ou pentecôtisme : ensemble de mouvements chrétiens évangéliques issus d'un mouvement de réforme du début du .

Presse 
 France
 Le Réveil : journal français fondé par Charles Delescluze en 1868 et propageant les idées de l'Internationale socialiste.
 Le Réveil du peuple : revue d'extrême droite et collaborationniste française
 Le Réveil normand : journal hebdomadaire régional de la presse écrite française
 Le Réveil du Vivarais : journal hebdomadaire de la presse écrite française (Ardèche, Annonay)
 Belgique
 Réveil wallon : hebdomadaire liégeois au ton résolument francophile lancé en 1907
 Le Réveil, revue mensuelle de littérature et d'art, revue gantoise parue de 1892 à 1896.
 Canada
 Le Réveil, journal du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec
 Suisse
 Le Réveil anarchiste : bihebdomadaire suisse publié sans interruption de 1900 à 1946 à Genève.
 monde
 Le Nouveau Réveil : quotidien ivoirien, organe officiel du Parti démocratique de Côte d'Ivoire.

Titre d'œuvres 
 Le Réveil, pièce de théâtre de Paul Hervieu,
 Le Réveil, court métrage de Marc-Henri Wajnberg (1996)

Divers